Casalicchio ima više značenja:
 Casalicchio, Caserta
 Casalicchio, Terni